Kollmering ist der Ortsname von

 Kollmering (Eging am See), Ortsteil des Marktes Eging am See, Landkreis Passau, Bayern
 Kollmering (Schöllnach), Ortsteil des Marktes Schöllnach, Landkreis Deggendorf, Bayern